Міжнародний індекс щастя () - являє собою індекс, що відображає добробут людей та стан  навколишнього середовища в різних країнах світу, який був запропонований New Economics Foundation (NEF) в липні 2006. Головне завдання індексу відобразити «реальний» добробут націй. Для порівняння рівня життя в різних країнах використовується значення ВВП на душу населення або ІРЛП, але ці індекси не завжди можуть відобразити реальний стан речей. Зокрема порівняння значення ВВП вважається недоречним, оскільки кінцева мета більшості людей не бути багатими, а бути щасливими та здоровими.

Розрахунок індексу 
МІЩ ґрунтується на загальних  утилітарних принципах, що більшість людей хочуть прожити довге і повноцінне життя, а країни прагнуть зробити все можливе для досягнення максимального добробуту своїх громадян, розумно використовуючи наявні ресурси, не завдаючи шкоди довкіллю.
Для розрахунку індексу використовуються три показники: суб'єктивна задоволеність життям людьми, очікувана тривалість життя і так званий «екологічний слід».

Вперше МІЩ був розрахований у 2006 році, до нього увійшли 178 країн. Вдруге розрахунок проводився в 2009 році, до нього увійшли 143 країни. За підсумками 2009 року, "найщасливішими" країнами, виявилися: Коста-Рика, Домініканська республіка та Ямайка. "Найнещасливішими»: Зімбабве, Танзанія та Ботсвана.

Повний список країн

Примітки

Див. також 
 Індекс розвитку людського потенціалу
 Валове національне щастя
 Індекс якості життя
 Дохід на душу населення

Посилання 
 Офіційний сайт
 Офіційний сайт New Economics Foundation

Населення
Списки країн
Сталий розвиток
Щастя